Das Pontins Professional 1984 war ein Snooker-Turnier im Rahmen der Saison 1983/84. Vom 12. bis 19. Mai fand es in Pontins’ Ferienresort in Prestatyn an der Nordküste von Wales statt.

Titelverteidiger Doug Mountjoy verlor sein Auftaktmatch gegen John Spencer. Der Engländer schaffte es zwar bis ins Finale, er verlor dort aber mit 7:9 gegen seinen Landsmann Willie Thorne.

Preisgeld 
Das Preisgeld stieg im Vergleich zum Vorjahr um 3.000 £. Das lag zum einen daran, dass wieder 8 statt 6 Spieler teilnahmen. Aber es gab auch je 500 £ mehr für Halbfinale und Finale, nur nicht bei der Siegprämie, die bei 3.500 £ blieb.

Finalrunde 
Nachdem man 1983 ein weiteres Mal mit einer Gruppenphase experimentiert hatte, spielte man diesmal wieder mit 8 Teilnehmern das klassische Ausscheidungsturnier. Insgesamt waren in diesem Jahr weniger Spitzenspieler dabei, von den Top 8 der Weltrangliste waren nur Ray Reardon und Tony Knowles dabei.

Finale

Century-Breaks 
Zweimal gab es hohe Breaks von mehr als 100 Punkten, John Spencer erzielte sein Century im Finale.

Quellen 

Snookerveranstaltung 1984
1984